Ilja Golossow ist der Name folgender Personen:

* Ilja Alexandrowitsch Golossow (1883–1945), russisch-sowjetischer Architekt
 Ilja Jewgenjewitsch Golossow (* 2001), russischer Fußballspieler